Чемпионат Европы по хоккею на траве среди мужчин 1983 — 4-й розыгрыш чемпионата Европы по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 18 по 27 августа 1983 года в городе Амстердам (в его пригороде Амстелвен), Нидерланды.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для отбора участников соревнований по хоккею на траве на летней Олимпиаде 1984 в Лос-Анджелесе. Квалификацию проходили команды, занявшие три первых места.

Победителями чемпионата впервые в своей истории стала сборная Нидерландов, победившая в финале сборную СССР со счётом 12:10 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 4:4); 2-е место стало для сборной СССР наивысшим (и единственным призовым) в истории её участия в чемпионатах Европы. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная ФРГ, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Испании со счётом 3:1.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Итоговая таблица

Составы

вратари:
Пьер Херманс (Pierre Hermans) и Лекс Бос (Lex Bos);
полевые игроки:
Эвот ван Асбек (Ewout van Asbeck), Тим Стенс (Tim Steens), Мартен ван Гримберген (Maarten van Grimbergen), Тис Круйзe (Ties Kruize, капитан), Арно ден Хартог (Arno den Hartog), Теодор Дойер (Theodor Doyer), Kec ван Дипевен (Kees van Diepeveen), Родерик Боувман (Roderick Bouwman), Ян Хидде Круйзе (Jan Hidde Kruize), Эрик Пьерик (Erik Pierik), Марк Схефферс (Marc Schaeffers), Ян Карел Йенискенс (Jan Carel Jenniskens), Том ван’т Хек (Tom van’t Hek), Йоб ван Хаве (Job van Have).
Главный тренер:
Вим ван Хёвен (Wim van Heuven).

Вратари:
Владимир Плешаков (СКА, Свердловск) и Миннеула Азизов («Динамо», Алма-Ата).

Защитники:
Фарит Зигангиров (капитан), Сос Айрапетян (оба – «Динамо», Алма-Ата), Виктор Депутатов, Валерий Николаевич Беляков, Александр Сычев (все – «Фили», Москва);

Полузащитники:
Александр Мясников («Динамо», Алма-Ата), Сергей Плешаков, Владимир Антаков (оба СКА, Свердловск), Валерий Алексеевич Беляков («Фили», Москва);

Нападающие:
Александр Гончаров, Михаил Ничепуренко, Олег Загороднев (все – «Динамо», Алма-Ата), Сергей Клевцов («Фили», Москва), Вячеслав Мишурнов (СКА, Свердловск).

Тренеры:
Эдуард Айрих (главный тренер), Михаил Осинцев (второй тренер).

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате с сайта EHF eurohockey.org, сохраненная в виде PDF-файла на сайте web.archive.org
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

1983
Август 1983 года
Спорт в Нидерландах в 1983 году
1983 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Амстелвене
Чемпионаты Европы в 1983 году
Чемпионаты Европы в Нидерландах